L'agenzia monetaria dell'Arabia Saudita è la banca centrale dello stato mediorentale dell'Arabia Saudita.

La moneta ufficiale è il riyal saudita.

Collegamenti esterni
 

Arabia Saudita
Economia dell'Arabia Saudita